Касем — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Касем, Абдель Керим (1914—1963) — иракский государственный и военный деятель, премьер-министр и министр обороны Ирака в 1958—1963 годах, бригадный генерал.
 Касем, Ахмед (род. 2003) — шведский футболист.
 Касем, Ашраф (род. 1966) — египетский футболист, тренер.

Другое 
 Касем — язык народа касена, один из языков группы гур, относящейся к саваннской семье нигеро-конголезской языковой макросемьи.
 См. также 
 Кафр-Касем — город в Израиле, находится в Центральном округе.
 Сиди-Касем — город в Марокко, расположен в области Гарб-Шрарда-Бени-Хсен.